Cod ATC M04 este o parte a Sistemului de clasificare Anatomo Terapeutico Chimică.
M Sistemul musculo-scheletic

 

Sistem de clasificare Anatomo Terapeutico Chimică
coduri ATC